Trucidocynodon riograndensis — вид цинодонтів родини Ecteniniidae. Існував у середньому тріасі на території сучасної Бразилії. Викопні рештки тварини знайдені у відкладеннях формації Санта-Марія у штаті Ріо-Гранде-ду-Сул на півдні Бразилії.

Опис 
Вид відомий з майже повного скелета голотипу та окремого фрагмента черепа. Розрахункова довжина скелета голотипу становила 1,2 метра, тоді як другий череп був на 17 % більший, ніж голотип. Trucidocynodon вважається одним з найбільших відомих хижих цинодонтів тріасу, а також одним з найбільших пробайногнатів мезозою. Біомеханічне дослідження показало, що тварина була здатна до пальцеходіння, подібно до сучасних копитних та деяких інших ссавців.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки роду:

Посилання 
 Folha: Grupo acha fóssil de superpredador gaúcho com 220 milhões de anos  (in Portuguese)
 Ciência Hoje: A nova fera do Rio Grande do Sul(in Portuguese)

Цинодонти
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2020